Бродячие инородцы (ловцы) — составляли особый класс сибирских инородцев, и, со времени издания Положения об управлении инородцев 1822 г., отличались законодательством Российской империи от оседлых, кочевых и других сибирских инородцев. К ним были отнесены «те инородцы, кои, не имея никакой оседлости, отдельными родами или же семействами переходят с одного места на другое по лесам и рекам или урочищам, для звероловного и рыболовного промысла». Они пользовались правами состояния, предоставленными инородцам кочевым, и сверх того еще следующими привилегиями:
 а) земли, отводимые им в пользование, не разделялись по племенам и участкам; для удобства, им назначались целые полосы земли, разграниченные от земель, принадлежащих оседлым и кочевым инородцам.
 b) они были освобождены от участия в денежных земских повинностях и расходах на содержание степного управления.
 с) им предоставлялось право в границах отведенной полосы, беспрепятственно переходить для промыслов из одного округа в другой, из одной губернии в другую без всякого стеснения .

К бродячим инородцам были причислены: самоеды обдорские, инородцы туруханские, карагасы (ныне тофалары), низовые инородцы Якутской области (коряки, юкагиры, ламуты и др.), инородцы охотские, гижигинские и камчатские. Самоеды (ныне самодийцы), обитавшие в Мезенском уезде Архангельской губернии, в правах состояния были приравнены к кочевым инородцам, но, в то же время, им предоставлены некоторые привилегии, в значительной степени приближающие их к инородцам бродячим.

Примечания 

Социальная структура Российской империи